Geografie:
Paine, gemeente in Chili
Nationaal park Torres del Paine, nationaal park in Chili
Torres del Paine, gemeente in Chili

Personen:
 John Paine, een Amerikaans schutter en olympisch kampioen
 Sumner Paine, een Amerikaans schutter en olympisch kampioen
 Thomas Paine, een Amerikaans filosoof en revolutionair

Zie ook
 Payne (doorverwijspagina)

Engelse achternaam